Corcovado (span. und port. Der Bucklige) bezeichnet folgendes:

 Corcovado (Brasilien), Berg in Rio de Janeiro, auf dem sich die bekannte Christusstatue Cristo Redentor befindet
 Corcovado (Chile), Vulkan in Süd-Chile
 Nationalpark Corcovado, Nationalpark in Costa Rica
 Nationalpark Corcovado (Chile), Nationalpark in Chile
 Isla Corcovado, Insel vor der Küste Perus
 Golf von Corcovado, Meeresbucht in Süd-Chile
 Corcovado (Chubut), Ort in Argentinien
 Río Carrenleufú/Palena, auch Río Corcovado, Fluss in Argentinien und Chile
 Corcovado (1907), Dampfschiff der HAPAG
 Corcovado (Schiff, 1979), Wachboot der chilenischen Küstenwache
 Corcovado (Lied), Bossa-Nova-Lied, das sich auf den Berg in Rio bezieht